Конфесионализъм може да се отнася за:

 Конфесионализъм (поезия), поетичен стил;
 Конфесионализъм (религия), религиозна доктрина;
 Конфесионализъм (политика), политическа концепция;